

Azerbaigian 
 Alekseevka – centro abitato del distretto di Xaçmaz
 Alekseevka – centro abitato del distretto di Quba
 Alekseevka – centro abitato del distretto di Ağstafa

Bielorussia 
 Aljakseeŭka – centro abitato della regione di Homel', nel distretto di Brahin
 Aljakseeŭka – centro abitato della regione di Homel', nel distretto di Homel'

Kazakistan 
 Alekseevka – centro abitato della regione di Aqmola
 Alekseevka – centro abitato del distretto di Žarma, regione del Kazakistan Orientale
 Alekseevka – centro abitato del distretto di Borodulikha, regione del Kazakistan Orientale
 Alekseevka – centro abitato del distretto di Šarbaqty, regione di Pavlodar
 Alekseevka – centro abitato del distretto di Pavlodar, regione di Pavlodar

Kirghizistan 
 Alekseevka – centro abitato del distretto di Panfilov, regione di Čuj
 Alekseevka – centro abitato del distretto di Žajyl, regione di Čuj

Moldavia 
 Alexeevca – centro abitato della Gagauzia
 Alexeevca – centro abitato del distretto di Edineț
 Alexeevca – centro abitato del distretto di Sîngerei
 Alexeevca – centro abitato del distretto di Ungheni
 Alexeevca – centro abitato del distretto di Florești

Russia 
 Territorio dell'Altaj
 Alekseevka – centro abitato del Blagoveščenskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Petropavloskij rajon
 Alekseevka – centro abitato dell'Uglovskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Chabarskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Alekseevskij sel'sovet, Čaryšskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Tulatinskij sel'sovet, Čaryšskij rajon

 Oblast' dell'Amur
 Alekseevka – centro abitato del Burejskij rajon
 Alekseevka – centro abitato dello Zavitinskij rajon
 Alekseevka – centro abitato dello Zejskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Mazanovskij rajon
 Alekseevka – centro abitato dell'Ivanovskij rajon

 Oblast' di Astrachan'
 Alekseevka – centro abitato del Volodarskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Kamyzjakskij rajon

 Baschiria
 Alekseevka – centro abitato del Semënkinskij sel'sovet, Aurgazinskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Tolbazinskij sel'sovet, Aurgazinskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Belebeevskij rajon
 Alekseevka – centro abitato dell'Antovskij sel'sovet, Bižbuljakskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Bižbuljakskij sel'sovet, Bižbuljakskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Blagovarskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Karmaskalinskij rajon
 Alekseevka – centro abitato all'interno dei confini della città di Kumertau
 Alekseevka – centro abitato del Mijakinskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Tujmazinskij rajon
 Alekseevka – centro abitato dell'Ufimskij rajon

 Oblast' di Belgorod
 Alekseevka – città dell'Oblast' di Belgorod
 Alekseevka – centro abitato del Volokonovskij rajon
 Alekseevka – centro abitato dello Jakovlevskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Koročanskij rajon

 Oblast' di Brjansk
 Alekseevka – centro abitato del Kletnjanskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Navlinskij rajon

 Oblast' di Vladimir
 Alekseevka – centro abitato dell'Oblast' di Vladimir

 Oblast' di Voronež
 Alekseevka – centro abitato del Gribanovskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Krasnonovskij sel'sovet, Paninskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Perelešinskij sel'sovet, Paninskij rajon

 Oblast' autonoma ebraica
 Alekseevka – villaggio del Birobidžanskij rajon

 Oblast' di Ivanovo
 Alekseevka – villaggio del Pestjakovskij rajon

 Oblast' di Irkutsk
 Alekseevka – centro abitato del Kačugskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Kirenskij rajon

 Oblast' di Kaliningrad
 Alekseevka – centro abitato del Krasnoznamenskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Zelenogradskij rajon

 Oblast' di Kaluga
 Alekseevka – centro abitato dell'Iznoskovskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Peremyšl'skij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Chvastovičskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Ferzikovskij rajon
 Alekseevka – centro abitato dello Juchnovskij rajon

 Oblast' di Kemerovo
 Alekseevka – centro abitato del Tjažinskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Prokop'evskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Novokuzneckij rajon

 Repubblica dei Comi
 Alekseevka – villaggio della Repubblica di Comi

 Territorio di Krasnojarsk
 Alekseevka – centro abitato dell'Abanskij rajon
 Alekseevka – centro abitato dell'Emel'janovskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Karatuzskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Kuraginskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Nižneingašskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Sajanskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Tjuchtetskij rajon
 Alekseevka – centro abitato dell'Užurskij rajon

 Oblast' di Kursk
 Alekseevka – centro abitato del Gluškovskij rajon
 Alekseevka – centro abitato dell'Alekseevskij sel'sovet, Kastorenskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Krasnodolinskij sel'sovet, Kastorenskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Oktjabr'skij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Solncevskij rajon
 Alekseevka – centro abitato del Čeremisinovskij rajon

 Oblast' di Leningrado

 Oblast' di Lipeck

 Repubblica dei Mari

 Mordovia
Alekseevka (Temnikovskij rajon)
 Oblast' di Mosca

 Oblast' di Nižnij Novgorod

 Oblast' di Novosibirsk

 Oblast' di Omsk

 Oblast' di Orenburg

 Oblast' di Orël

 Oblast' di Penza

 Territorio di Perm'

 Territorio di Primorje

 Oblast' di Pskov

 Oblast' di Rostov

 Oblast' di Rjazan

 Oblast' di Samara

 Oblast' di Saratov

 Oblast' di Smolensk

 Tatarstan

 Oblast' di Tambov

 Oblast' di Tomsk

 Oblast' di Tula

 Oblast' di Tjumen

 Oblast' di Ul'janovsk

 Territorio di Chabarovsk

 Oblast' di Čeljabinsk

 Ciuvascia

 Sacha-Jacuzia

 Oblast' di Jaroslavl'

Ucraina 
 Oblast' di Vinnycja
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Žmerynka
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Illinci
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Nemyriv

 Oblast' di Volinia
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Kamin'-Kašyrs'kyj

 Oblast' di Dnipropetrovs'k
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Krynyčky
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Nikopol'
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Pokrovs'ke
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Solone
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Sofiïvka
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Jur"ïvka

 Oblast' di Donec'k
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Velyka Novosilka

 Oblast' di Zaporižžja
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Kujbyševe
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Novomykolaïvka

 Oblast' di Kiev
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Bohuslav
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Zhurivka

 Oblast' di Kirovograd
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Bobrynec'
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Holovanivs'k
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Dobrovelyčkivka
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Kirovohrad
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Mala Vyska
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Svitlovods'k

 Crimea
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Bilohirs'k
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Pervomajs'ke
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Simferopoli
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Lenine

 Oblast' di Luhans'k
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Bilovods'k
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Milove
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Novoajdar

 Oblast' di Odessa
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Bilhorod-Dnistrovs'kyj
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Kodyma
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Podil's'k
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Mykolaïvka
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Tarutyne

 Oblast' di Poltava
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Hrebinka
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Mašivka

 Oblast' di Rivne
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Hošča
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Sarny

 Oblast' di Sumy
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Lebedyn
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Romny
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Sumy

 Oblast' di Charkiv
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Blyznjuky
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Krasnokuts'k
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Lozova
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Pervomajs'kyj
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Sachnovščyna
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Ševčenkove

 Oblast' di Cherson
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Verchnij Rohačyk
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Hola Prystan'
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Kalančak

 Oblast' di Chmel'nyc'kyj
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Starokostjantyniv

 Oblast' di Černihiv
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Bachmač

 Oblast' di Černivci
 Oleksiïvka – centro abitato del distretto di Sokyrjany

Pagine correlate 
 Alekseevsk
 Alekseevskaja
 Alekseevskij